Эрла () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Синко-Вильяс. Население — 421 человек (на 2010 год). Расстояние — 58 км до административного центра провинции.

Население

Известные уроженцы, жители 
Ладислао Дуарте — испанский и советский лётчик-истребитель, советский автоконструктор.

Примечания 

Муниципалитеты Сарагосы
Населённые пункты Сарагосы